Saint Sever ou saint Severus (forme latinisée) désigne plusieurs saints, classés ci-dessous par ordre chronologique de leur mort répertoriée.

 Sever de Rouen (prononcé « svèr »)  († vers 341), évêque de Rouen ; célébré le  novembre.
 Sever de Perse († 343), évêque et martyr ; célébré le 20 novembre.
 Sévère de Ravenne († 389), désigné à l’épiscopat par l’insistance d’une colombe, patron des tisserands et du bourg de Bourron-Marlotte près de Fontainebleau ; célébré le  février.
 Severus de Naples (mort en 400), évêque de Naples ; célébré le 29 avril.
 Sever d’Agde (), abbé ; célébré le 25 août.
 Saint Sever (prononcé « sevé ») ou Sever de Novempopulanie († vers 407), martyr décapité par les Vandales. Évangélisateur des pays de l’Adour, originaire de Scythie. Son corps repose dans l'abbaye qui porte son nom (département français des Landes) ; célébré le  ou le 3 novembre.
 Sever de Rustan († vers 502), grand propriétaire issu de famille noble, prêtre de Bigorre dont Grégoire de Tours louait le soin porté à faire l’aumône ; célébré le .
 Sever d’Avranches (prononcé « svèr ») (), évêque d'Avranches ; célébré le  février.
 Sever de Barcelone († 638), martyr, meurt la tête percée d’un clou ; célébré le 6 novembre.

Références 

Sever